Birdtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birdtown (Arkansas), im Conway County
 Birdtown (North Carolina), im Swain County
 Birdtown (South Carolina), im Lancaster County

Sonstiges:
 Birdtown Branch, Fließgewässer im Nelson County, Kentucky
 Birdtown Historic District, in Lakewood, Ohio, ID-Nr. 07000634